Svatá Brigita může odkazovat k více osobám:

 Brigita Irská, též Brigita z Kildare – světice z 5. a 6. století, legendární zakladatelka kláštera v Kildare
 Brigita Švédská – mystička ze 14. století, zakladatelka Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele

Související články 
 Santa Brigida – více významů